Weertman peut faire référence à :

Toponyme 
 Weertman, île de l'Antarctique

Patronyme 
 Ferry Weertman (1992-), nageur néerlandais
  (1925-2018) professeur d'université américain; bourse Guggenheim; membre de Académie américaine des arts et des sciences
 , ingénieur américain